Andrzejak (forma żeńska: Andrzejak, liczba mnoga: Andrzejakowie) – polskie nazwisko.

Etymologia nazwiska 
Od imienia Andrzej ( → Andrzej+ak), notowanego w Polsce od XII wieku. Andrzej → imię pochodzenia greckiego, od anèr, genetycznie andrós – mąż, lub od imion złożonych typu: Andrónikos.

Demografia 
Na początku lat 90. XX wieku w Polsce mieszkało 3926 osób o tym nazwisku, najwięcej w dawnym województwie: poznańskim – 674, konińskim – 614 i kaliskim – 508. W 2002 roku według bazy PESEL mieszkało w Polsce około 3625 osób o nazwisku Andrzejak, najwięcej w Łodzi i powiecie zgierskim.

Przypisy 

Polskie nazwiska